Hottinger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christlieb Gotthold Hottinger (1848–1914), tysk bibliotekarie och författare
 
 Klaus Hottinger (död 1524), den förste protestantiske martyren i Schweiz
 Lukas Hottinger (1933–2011), schweizisk paleontolog

Tyska efternamn